Радуцешти има више значења:

 Радуцешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Радуцешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији